

Жінки 
 Лопухова Надія Йосипівна — народна художниця України.
 Лопухова Наталія Олександрівна — заслужена художниця України.

Чоловіки 
 Лопухов Олександр Михайлович — народний художник України, дійсний член української Академії мистецтв.
 Лопухов Федір Васильович — народний артист РРФСР.

Населені пункти 
 Лопухов (Словаччина) — село в Пряшівському краї.

Див. також 
 Лопухів — село в Тячівському районі.
Прізвища